Le nom Henri Germain est porté par les personnes suivantes :
 Henri Germain (1824-1905), banquier français, fondateur du Crédit lyonnais, auteur de la doctrine Germain ;
 Henri Germain (1855-1918), écrivain ;
 Henri Germain (1906-1990), président français du Stade de Reims.